Довод:

 Аргумент, или Довод, — логическая посылка, используемая отдельно или в совокупности с другими с целью доказательства истинности определённого утверждения — тезиса.
 «Довод» — фильм Кристофера Нолана, вышедший в 2020 году.

См. также